Раздрогин — фамилия; имеет женскую форму Раздрогина.
 Раздрогин, Виталий Анатольевич (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Раздрогин, Игорь Александрович (род. 1923) — российский советский живописец, график и педагог.